Jonker Afrikaner (1785-1861), homme politique namibien ;
 Jan Jonker Afrikaner (1820-1889), homme politique namibien.

Afrikaner ou Afrikaners peut aussi désigner :
 Afrikaners, une communauté d'Afrique du Sud qui parle l'afrikaans ;
 Afrikaner, une race bovine.

Voir aussi 
 Parti afrikaner, un parti qui se réclame de la communauté Afrikaner
 Mouvement de résistance afrikaner, un groupe d'extrême droite qui se réclame de la communauté Afrikaner